Het seizoen 2013/14 van de Topklasse ging van start op 7 september 2013. De laatste speelronde stond gepland voor 3 mei 2014. De Topklasse het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem. Na 22 wedstrijden werd SC Buitenveldert voor de eerste maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

2013/14
Nederlands competitievoetbal 2013/14